Вишняко́во — деревня в Богородском городском округе Московской области. Расположена на юго-западе района близ города Электроугли.

В писцовых книгах Московского уезда 1624 года упоминается как бывшее сельцо, после Смуты ставшее деревней. Название населенного пункта в 17 веке писалось как Вешняково, современное написание с переосмыслением этимологии приобрело в конце 18 века. До 1764 года входила в вотчину московского Спасо-Андроникова монастыря, затем после секуляризации монастырских земель, отошло к коллегии экономии. В 17-20 веках входила в приход храма Богоявления Господня села Бисерова, которое принадлежало к той же вотчине.

В 1931 году в деревне был создан колхоз имени С. М. Кирова, а по соседству возник посёлок Вишняковские дачи, ныне — микрорайон города Электроугли.

До 2006 года Вишняково входило в состав Кудиновского сельсовета. С 1 января 2006 года деревня входит в состав муниципального образования городское поселение Электроугли.

Вишняково связано прямым пассажирским железнодорожным сообщением с Москвой. Ближайшая платформа — 33-й километр, расположенная на магистрали Москва — Нижний Новгород.

Население 

(880 чел. — 1984, 300 чел. — 1972).

См. также 
 Вишняковские дачи

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Богородского городского округа